Aeroporto di Newcastle – Aeroporto che serve la città di Newcastle upon Tyne, nel Regno Unito
 Aeroporto di Newcastle – Aeroporto internazionale situato presso il villaggio di Newcastle, sull'isola di Nevis, nella Parrocchia di Saint James Windward, Saint Kitts e Nevis
 Aeroporto di Newcastle – Aeroporto che serve la città di Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud, Australia
 Aeroporto di Newcastle – Aeroporto che serve la città di Newcastle, in Sudafrica
 Aerodromo di Newcastle – Aerodromo situato presso il villaggio di Newcastle, nella Contea di Wicklow, Irlanda